A 2008-as wimbledoni teniszbajnokság férfi páros versenyét a Daniel Nestor–Nenad Zimonjić-duó nyerte a Jonas Björkman és Kevin Ullyett alkotta páros előtt.

Kiemeltek 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (Elődöntő)
 Daniel Nestor /  '''Nenad Zimonjić (Bajnokok)
 Jónátán Erlich /  Andi Rám (Negyeddöntő)
 Mahes Bhúpati /  Mark Knowles (Első kör)
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (Első kör)
 Martin Damm /  Pavel Vizner (Első kör)
 Arnaud Clément /  Michaël Llodra (Visszaléptek)
 Jonas Björkman /  Kevin Ullyett ''(Döntő)

 Lukáš Dlouhý /  Lijendar Pedzs ''(Elődöntő)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(Első kör)
 Jeff Coetzee /  Wesley Moodie ''(Második kör)
 Marcelo Melo  /  André Sá ''(Harmadik kör, visszaléptek)
 František Čermák /  Jordan Kerr ''(Harmadik kör)
 Makszim Mirni /  Jamie Murray ''(Harmadik kör)
 Christopher Kas /  Rogier Wassen ''(Harmadik kör)
 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut ''(Harmadik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Források 
 Főtábla eredményei

F2